Panichida steht für:

 den Gedenkgottesdienst in der Orthodoxen Kirche
 Die Seelenmesse, Humoreske des russischen Schriftstellers Anton Tschechow

Siehe auch

 Totenmesse
 Requiem